Quest (engl. für ‚Suche‘, ‚Bestreben‘) steht für:
 Quest, archetypische Heldenreise; Konzept in Spielen
 Quest, Fusionband von Don Randi
 Quest (ISS-Modul), Modul der Raumstation ISS
 Quest, historisches Schiff, heutiges Passagierschiff; siehe Quest-Expedition
 Quest Society, ehemalige britische, theosophische Organisation

 Meta Quest, Gerätemarke für Virtual-Reality-Headsets
 Nissan Quest, Van des japanischen Automobilherstellers Nissan
 Quest (Velomobil), ein Velomobil des niederländischen Herstellers Velomobiel.nl
 MS Quest, Forschungsschiff

Werktitel:
 Quest (Roman), Science-Fiction-Roman von Andreas Eschbach
 Quest (Kurzfilm), deutscher Trickfilm, 1996
 Quest, Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Thronfolger gesucht
 Quest (Zeitschrift), niederländische populärwissenschaftliche Monatszeitschrift 

Unternehmen:
 Quest Software, ein Softwareunternehmen
 Quest Aircraft, Flugzeughersteller; siehe Daher Airplane

QuEST steht für:
 QuEST-Forum, Industriegremium für Qualitätsstandards in der Telekommunikation

The Quest steht für:

Die Abkürzung QUEST steht für:
 Querrying Europol Systems; siehe Europol Information System
 QUEST (Exzellenzcluster), Centre for Quantum Engineering and Space-Time Research

Quest ist der Familienname folgender Personen:
 August Quest (1886–1945), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer
 Christoph Quest (1940–2020), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Friedrich Schütze-Quest (1943–2016), deutscher Featureautor
 Hans Quest (1915–1997), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Hans-Jürgen Quest (1924–1999), deutscher evangelischer Theologe und Pastor
 Henner Quest (* 1944), deutscher Schauspieler
 Nora Quest (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Paul Quest (1900–1974), bürgerlicher Name des Komponisten Rudolf Hindemith
 Philipp Quest (* 1987), deutscher Schauspieler
 Ralf Quest (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Richard Quest (* 1962), britischer Nachrichtensprecher
 Stephen Quest, britischer EU-Beamter

Siehe auch:

Abkürzung